Marie Anna Josefa Habsburská (20. prosince 1654, Řezno – 14. dubna 1689, Vídeň) byla rakouskou arcivévodkyní a provdanou vévodkyní z Jülichu a Bergu.

Původ a rodina 
Marie Anna se narodila jako třetí dcera z manželství císaře Svaté říše římské Ferdinanda III. s Eleonorou Gonzagovou. Matka pocházela z italského šlechtického rodu vévodů z Mantuy. Její bratr Karel III. se roku 1649 oženil s dcerou Leopolda V. Tyrolského, který byl bratrancem císaře Ferdinanda III., Clarou. Její sestra Marie Leopoldina byla druhou císařovou manželkou a zemřela po porodu jediného syna Karla Josefa v roce 1649. Eleonoru, která mu za šest let manželství porodila čtyři děti, pojal za manželku o dva roky později.

Marie Anna měla pět starších sourozenců, čtyři z otcových předchozích manželství – Ferdinanda (1633–1654), Marii Annu (1634–1696), Leopolda (1640–1705), Karla Josefa (1649–1664), a vlastní sestru Eleonoru Marii (1653–1697)

Sňatek a smrt 
Marie Anna Habsburská se 25. října 1678 provdala za pozdějšího falckého vévodu a kurfiřta Jana Viléma (1658–1716) a stala se jeho první ženou. Jan Vilém pocházel z falcké linie Wittelsbachů a narodil se z manželství falckého kurfiřta Filipa Viléma s Alžbětou Amálií Hesensko-Darmstadtskou. Marie Anna přivedla na svět dva syny v letech 1683 a 1686, oba ale po narození zemřeli. Zemřela 14. dubna 1689 ve Vídni na tuberkulózu. Místem jejího posledního odpočinku je císařská hrobka ve Vídni.

Dva roky po Mariině smrti se Jan Vilém znovu oženil s Annou Marií Medicejskou, ale ani ona mu neporodila životaschopného potomka.

Vývod z předků

Literatura

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Německý životopis ve zkratce

Habsburkové v 17. století
Wittelsbachové
Arcivévodkyně
Vévodkyně z Jülichu
Vévodkyně z Bergu
Narození v roce 1654
Narození 30. prosince
Narození v Řezně
Úmrtí v roce 1689
Úmrtí 4. dubna
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Úmrtí ve Vídni
Ženy
Zemřelí na tuberkulózu